Domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione
Domanda – azione di un soggetto nel processo civile per ottenere la tutela giurisdizionale
Domanda – beni o servizi richiesti dai consumatori e dal mercato economico

Altri progetti